Concacaf Gold Cup 2021 var en fotbollsturnering som spelades under 2021. Detta var den 16:e upplagan av Concacaf Gold Cup som är Nord- och Centralamerika samt Karibiens fotbollsmästerskap anordnat av Concacaf. Turneringen vanns av  som i finalen besegrade  med 1–0 efter förlängning.

Kvalspel

Kvalificerade lag

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
Officiell hemsida

Referenser

2021
Fotbollsåret 2021
2021 i USA
Internationella fotbollstävlingar i USA